Субгляціальний — сформований під льодовиками.

 Субгляціальний рельєф (, ; ) — рельєф, який сформований під льодовиками.

 Субгляціальні процеси (, ; ) — геологічні процеси, які протікають під льодовиками.

Література 
 

Льодовики
Гляціологія
Льодовиковий рельєф

Геологія